Slovo tranzistor může označovat více věcí:

tranzistor (elektrotechnika) – polovodičová součástka
hovorové označení pro tranzistorové rádio
Tranzistor – hudební vydavatelství